Вальтер Ион (; январь 1879, Торн (Торунь) — декабрь 1940, Берлин) — немецкий шахматист.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии